Järnskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Järnskär (vid Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Järnskär (vid Illo, Kimitoön), Åboland,

Se även
Järnskäret
Järvskär

Robotskapade Finlandförgreningar